Tiro kan syfta på följande platser:

Guinea 

 Tiro (ort i Guinea), Faranah Region, Faranah Prefecture,

Indonesien 

 Kecamatan Tiro, distrikt, Aceh,

USA 

 Tiro (ort i USA), Ohio, Crawford County, 

Robotskapade Guineaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar